Bessemer Junction bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bessemer Junction (Alabama)
 Bessemer Junction (Pennsylvania)